Lehbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Lehbächle (Böllenbach), linker Zufluss des Böllenbachs (zur Wiese) vor Wembach, Landkreis Lörrach
 Lehbächle (Murg), auch Lehenbach, rechter Zufluss der Südschwarzwälder Murg nach Wieladingen, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut

Siehe auch:
 Lehbach